Miejscowości w USA:
 Eagleville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Modoc
 Eagleville – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Eagleville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
 Eagleville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Rutherford